„Емирейтс“ () е авиационна компания, собственост на The Emirates Group, националният авиопревозвач на Обединените арабски емирства.

История 
Първият полет на „Емирейтс“ е изпълнен на 25 октомври 1985 г. по направлението Дубай – Карачи – Дубай.

Партньори на „Емирейтс“ са: „Virgin America“, Quantas и South African Airways.

Направления 
„Емирейтс“ лети до 164 дестинации.

Развлечения 
Emirates е сред първите авиокомпании в света със система за забавление на търговски самолети през 1992 г., малко след като Virgin Atlantic въведе подобна система в кабината на своя Boeing 747-200 в 1991 г. Всичките 3 класи на Emirates разполагат с (IFE) система. Има 3 вида система за забавление: ICE, ICE Digital Widescreen и ICEtv & радио.

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Bulgaria air

Национални авиокомпании
Компании в ОАЕ
Транспорт в ОАЕ
Икономика на Дубай